Ураган «Рита» () — один из наиболее интенсивных ураганов в США и самый мощный тропический циклон, наблюдавшийся в Мексиканском заливе.

История 
Ураган сформировался 17 сентября 2005 года недалеко от Теркс и Кайкос. Своей максимальной интенсивности он достиг 21 сентября, когда скорость ветра в урагане достигала 180 миль в час (≈290 км/ч или 80 м/с), а минимальное зафиксированное давление составило 895 мбар. Тогда же ему была присвоена 5 категория урагана по шкале Саффира — Симпсона. Ураган вышел на побережье 24 сентября в районе южной границы штатов Техас и Луизиана, ослабев к тому времени до третьей категории. В тот же день, окончательно растеряв силы, он потерял статус урагана и тропического шторма.

Подготовка 
В связи с приближением «Риты», в Новом Орлеане, восстанавливающемся после разрушительного урагана «Катрина», 21 сентября 2005 года была объявлена повторная эвакуация жителей. В штате Техас, не подготовленном к столь массовым эвакуациям, на дорогах образовались огромные заторы. На время урагана был закрыт Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, в связи с чем контроль над МКС был передан российским коллегам.

Последствия 
В Мексиканском заливе ураган нанёс значительный ущерб нефтедобыче, разрушив буровые установки, обеспечивающие основную добычу нефти и газа. Число жертв урагана составило 120 человек, из них 113 погибших пришлось на штат Техас. Однако лишь 7 человек из 120 погибли непосредственно от урагана; остальные стали жертвами аварий при эвакуации, болезней и пищевого отравления. Общий ущерб, причинённый стихией, составил 10 млрд долларов.

Примечания

Ссылки 
 
  The Disaster Center’s Rita coverage

Сентябрь 2005 года
Атлантические ураганы 2005 года
Рита
Рита
Ураганы во Флориде
Ураганы в Миссисипи
Ураганы в Луизиане
Ураганы в Техасе
Ураганы в Арканзасе